C7H6O – formula molecolare del benzaldeide
C7H6O – formula molecolare del tropone

Formule molecolari